Эта статья о музыкальном альбоме, о водяных знаках см. другую статью

Watermark — студийный альбом ирландской певицы Энии, изданный в 1988 году. Этот диск, и особенно песня «Orinoco Flow», принесшая Энии широкую известность, — являются характерным примером музыки нью-эйдж, хотя сама Эния не относит свою музыку к этому жанру.

Об альбоме 
В 1989 году была выпущена расширенная версия Watermark, в которую была добавлена дорожка «Storms in Africa (Part II)», выпущенная ранее на CD-сингле. Через некоторое время эта песня была вновь изъята из альбома, и в дальнейшем он издавался уже без неё.

Список композиций 
 Watermark — 2:24
 Cursum Perficio — 4:06
 On Your Shore — 3:59
 Storms in Africa — 4:03
 Exile — 4:20
 Miss Clare Remembers — 1:59
 Orinoco Flow — 4:25
 Evening Falls… — 3:46
 River — 3:10
 The Longships — 3:36
 Na Laetha Gael M'Óige — 3:54
 Storms in Africa, Pt. 2 — 3:01

Синглы 
 Orinoco Flow (15 октября 1988 года), дополнительные дорожки: «Smaotím...» и «Out Of The Blue». Был переиздан в 1998 со специальными ремиксами «Hope Has A Place» и «Pax Deorum».
 Evening Falls... (1988), дополнительные дорожки: «Oíche Chiún» и «Morning Glory».
 Storms In Africa (Part II) (1989), дополнительные дорожки: «Aldebaran», «The Celts» и «Storms In Africa (Part II)» (ремикс «Storms In Africa» с более быстрым темпом звучания, оригинальный ирландский текст заменен английским).

Участники записи 
 Эния — клавишные, вокал
 Нейл Бакли — кларнет
 Крис Ньюдс — ударные, барабаны
 Дэви Спилэйн — вистл, ирландская волынка

Производство
 Продюсеры: Эния, Ники Райан
 Сопродюсеры: Эния, Рос Кулум
 Исполнительный продюсер: Роб Диккенс
 Инженер: Рос Кулум
 Сведение: Джим Бартон, Рос Кулум
 Аранжировка: Эния, Ники Райан
 Обложка: Дэвид Хискук
 Дополнительные фотографии: Рассел Йами
 Дизайн: Лоуренс Дунмор

Позиции в чартах и продажи

Примечания 

Альбомы 1988 года
1988